Зоофобии (от  — «животное» и  — «страх») — класс специфических фобий, связанных с определёнными видами либо группами животных. Не существует «единой» зоофобии как боязни животных вообще, навязчивый страх и тревога всегда связаны с конкретным видом животных (например, айлурофобия — боязнь кошек), их классом (например, инсектофобия — боязнь насекомых) или группой (агризоофобия — боязнь диких животных).

Зигмунд Фрейд описывал зоофобии, как один из самых распространённых видов неврозов у детей.

Виды зоофобий 
 Авиафобия — (от  — «птица») — боязнь летящих птиц, частная форма орнитофобии
 Агризоофобия — (от  — «дикий») — боязнь диких животных
 Аилурофобия (элурофобия), галеофобия, гатофобия — (от ,  или ,  — «кошка», «хорёк», «ласка») — боязнь кошек, котов, и, возможно, других мелких хищных млекопитающих
 Алекторофобия — (от  — «петух») — боязнь кур, цыплят, частная форма орнитофобии
 Апифобия — (от  — «пчела») — боязнь пчел и ос, частная форма инсектофобии
 Арахнофобия — (от  — «паук») — боязнь пауков
 Бактериофобия, бациллофобия — (от ,  — «палочка») — боязнь заражения микробами (от животных)
 Батрахофобия — (от  — «лягушка») — боязнь земноводных (s. l.)
 Блаттофобия, блаттоптерофобия — (от  или  — «таракан, таракановые») — боязнь тараканов, частная форма инсектофобии
 Бленнофобия — (от  — «слизь») — боязнь слизи, животных покрытых слизью или выделяющих её 
 Буфонофобия — (от  — «жаба») — частная форма батрахофобии, боязнь жаб (s. str.) 
 Верминофобия — (от  — «червь») — 1. боязнь червей, червеобразных животных; 2. боязнь бактерий, микробов, червей, заразных насекомых 
 Веспертилиофобия — (от  — «летучая мышь») — боязнь летучих мышей
 Гельминтофобия — (от  — «паразитный червь») — боязнь заражения гельминтами
 Герпетофобия — (от  — «пресмыкающиеся») — боязнь рептилий (s. l.)
 Гиппофобия, эквинофобия — (от ,  — «лошадь») — боязнь лошадей 
 Диптерофобия — (от лат. diptera — «муха») — боязнь мух (возможно и комаров), частная форма инсектофобии
 Дорафобия — (от  — «шкура») — боязнь обрасти волосами после прикосновения к шкуре животного, меха или кожи животных 
 Земмифобия — (от  — «земля»,  — «крот») — боязнь крыс (вообще любых, мелких, крысоподобных зверьков — мышей, крыс, кротов и т. п.)
 Изоптерофобия — (от  — «термиты») — боязнь насекомых, поедающих древесину, термитов, частная форма инсектофобии
 Инсектофобия, энтомофобия — (от ,  — «насекомое») — боязнь насекомых (s. l.)
 Ихтиофобия — (от  — «рыба») — боязнь рыб
 Кинофобия — (от  — «собака») — боязнь собак, укуса (бешеной) собаки
 Книдофобия — (от  — «крапива») — боязнь жалящих насекомых, их укусов, частная форма инсектофобии 
 Лютрафобия — (от  — «выдра») — боязнь выдр (возможно ондатр, нутрий, водяных крыс)
 Микрофобия — (от  — «малый» [организм, микроб]) — боязнь бактерий (или также мелких беспозвоночных)
 Мирмекофобия — (от  — «муравей») — боязнь муравьев, частная форма инсектофобии 
 Моттефобия — (от  — «мотылёк») — боязнь моли, частная форма инсектофобии
 Мусофобия — (от  — «мышь») — боязнь мышей
 Орнитофобия — (от  — «птица») — боязнь птиц
 Остраконофобия — (от  — «раковина») — боязнь моллюсков
 Офидиофобия — (от  — «змея») — боязнь змей, частная форма герпетофобии
 Паразитофобия — (от  — «нахлебник») — боязнь насекомых-паразитов (клопов, блох, вшей) 
 Педикулофобия — (от  — «вошь») — боязнь вшивости, частная форма паразитофобии
 Птеранофобия — (от  — «перо крыла») — боязнь птичьих перьев, частная форма орнитофобии
 Ранидафобия — (от  — «лягушка») — частная форма батрахофобии, боязнь лягушек (s. str.)
 Селахофобия — (от  — «хрящевая рыба») — боязнь акул, частная форма ихтиофобии
 Сифонофорофобия — (от  — сифонофоры) — боязнь сифонофор
 Сколецифобия — (от  — «червь») — боязнь червей, заразных насекомых, частная форма паразитофобии
 Сцифофобия — (от  — «чаша», «бокал») — боязнь медуз
 Таурофобия — (от  — «бык») — боязнь быков 
 Тениофобия  — (от  — «тонкий»,  — «вытянутый» [червь]) — боязнь заражения ленточными гельминтами; разновидность нозофобии
 Фтириофобия — (от  — «лобковая вошь») — боязнь вшивости, частная форма инсектофобии 
 Эмихофобия (амихофобия) — (от  — «ссадина, царапина») — боязнь получить царапины и другие мелкие травмы от контакта с животными
 Эхинодермофобия — (от  — иглокожие) — боязнь иглокожих, чаще всего морских звёзд и офиур

См. также 
 Список фобий

Литература

Ссылки 
 Nandor Fodor, Frank Gaynor, «Freud: Dictionary of Psychoanalysis», 2004: ISBN 0-7607-5301-6 (initial publ. 1950), статья «Zoophobia, infantile», С. 205—206
 

 
Специфические фобии